Serrano može značiti: 
Serrano, Shoshonean, Pleme iz Kalifornije
Serrano, Serian, pleme iz Meksika
Serrano, Araucanian, pleme iz Čilea